Pervomaiscoe se poate referi la:

 Localități din Republica Moldova
 Pervomaiscoe - localitate centru de comună din raionul Drochia
 Pervomaiscoe - localitate centru de comună din raionul Hîncești

Localități omonime din Republica Moldova